Пацы:

 Пацы — род дворян и вельмож Великого княжества Литовского середины XV— XVIII веков и Литвы первой половины XIX века;
 Пацы — деревня в Дрогичинском районе Брестской области Белоруссии.